Filipenses puede referirse a:

 Filipenses: habitantes de la ciudad de Filipos situada en la antigua provincia romana de Macedonia.
 Filipenses: sociedad de vida apostólica de sacerdotes seculares y de seglares iniciada por San Felipe Neri en 1575.
 Filipenses Misioneras de Enseñanza: congregación religiosa femenina fundada en Mataró (España) en 1858.
 Epístola a los filipenses